Margarita Ortega puede referirse a:

 Margarita Ortega Cadavid (1973-), presentadora de TV y actriz colombiana.
 Margarita Ortega Villa (1947-1996), política mexicana - candidata a Gobernadora en Baja California.
 Margarita Ortega Valdés (1871-1913), política y revolucionaria mexicana de inicios del siglo XX.